Mopan (volk), een Mayavolk in Guatemala en Belize
 Mopan (taal), de taal van dat volk